Timebomb ist 

 der englische Originaltitel des Films Nameless – Total Terminator
 ein Album und Lied des Musikers Beck, siehe Timebomb
 ein Lied der Australischen Sängerin Kylie Minogue